Příjmení Holub či Holubová mělo v roce 2011 v Česku 13 236 osob. Podobná příjmení Holoubek nebo Holoubková má 1 876 osob.

 Alois Holub (1893–1954) – český sochař
 Antonín Holub (1935–2016) – český kameraman a fotograf
 Čeněk Holub (1856–1922) – český kapelník, sbormistr, ředitel kůru a hudební skladatel
 Emil Holub (1847–1902) – český cestovatel a spisovatel
 Franz von Holub (1865–1924) – rakousko-uherský námořní důstojník
 Igor Holub (* 1962) – slovenský fotbalista
 Jan Holub (1942) (1942–2018) – československý motocyklový závodník, plochodrážní reprezentant
 Jindřich Holub (* 1968) – český sedlák a místní politik, starosta obce Pohleď
 Jiří Holub (* 1975) – český spisovatel, cestovatel a průvodce
 Josef Holub (botanik) (1930–1999) – český botanik
 Josef Holub (jazykovědec) (1881–1966) – český jazykovědec, spoluautor Etymologického slovníku jazyka českého
 Josef Holub (kapitán) (1885–1964) – český námořník, velitel ponorky, kapitán zaoceánské lodi Legie
 Josef Holub (malíř) (1870–1957) – český malíř
 Josef Holub (politik) (* 1951) – český politik ODS, poslanec ČNR a PSP a manažer ČEZ Distribuce
 Josef Holub (skladatel) (1902–1973) – český houslista a hudební skladatel
 Josef Holub (spisovatel) (1926–2010) – sudetoněmecký spisovatel
 Karel Holub (historik umění) (* 1946) – český historik, editor uměleckých publikací a kurátor
 Karel Holub (politik) (1921–1994) – československý politik
 Karel Holub (puškař) (1830–1903) – český puškař
 Martin Holub – česko-americký architekt
 Miloslav Holub (1915–1999) – český herec
 Miroslav Holub (1923–1998) – český lékař a básník
 Norbert Holub (* 1966) – český básník a překladatel
 Oldřich Holub (1924–2013) – český malíř, krajinář
 Ota Holub (1930–1992) – český spisovatel a publicista
 Pavel Holub (* 1972) – český fotbalista
 Petr Holub (* 1958) – český novinář
 Radek Holub (* 1968) – český herec
 Radim Holub (* 1975) – český fotbalista
 Tomáš Holub (biskup) (* 1967) – český katolický kněz, druhý biskup plzeňský
 Tomáš Holub (ekonom) (* 1974) – český ekonom a vysokoškolský pedagog, zaměstnanec České národní banky
 Tomáš Holub (cyklista) (* 1990) – český cyklista z týmu AC Sparta Praha cycling
 Václav Holub (1909–2004) – československý politik, poslanec za ČSSD, od roku 1948 v exilu
 Vlastimil Holub (* 1961) – československý fotbalista
 Zbyněk Kučera Holub (* 1980) – český spisovatel a editor

ženská varianta s přechýlením

 Eva Holubová (* 1959) – česká herečka
 Marie Holubová viz Marta Gottwaldová
 Marta Holubová-Šafaříková (* 1952) – česká zpěvačka a tanečnice
 Miloslava Holubová (1913–2001) – česká historička umění a spisovatelka
 Olga Holubová (* 1954) – česká lektorka
 Růžena Holubová (1865–1958) – rakousko-česká cestovatelka a bioložka, manželka Emila Holuba
 Štěpánka Břežná-Holubová (1893–?) – česká spisovatelka

Externí odkazy 
 
 

Česká příjmení